Дашков — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Даниил, означающего по-древнееврейски «божий суд».

Известные носители

Дашков 
 Дашков, Александр Михайлович (1914—2004) — советский певец, народный артист Латвийской ССР.
 
 
 Дашков, Аполлон Андреевич (1753—1808) — генерал от инфантерии, таганрогский градоначальник, сенатор.
 
 Георгий (ум. 1739) — архиепископ Ростовский и Ярославский, вице-президент Святейшего Синода.
 
 Дашков, Иван Дмитриевич — воевода 2-й половины XVI века.
 Дашков, Михаил Иванович (1736—1764) — дипломат, муж Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой.
 Дашков, Николай Иванович (1926—2019) — советский рабочий-машиностроитель, Герой Социалистического Труда (1977).
 Дашков, Олег Николаевич (род. 1976) — российский шашист, специализирующийся в игре на малой доске (шашки-64).
 
 Дашков, Сергей Борисович (род. 1968) — российский историк.
 Дашков, Фёдор Фёдорович (1924—1987) — советский футболист и тренер.



Составные фамилии

См. также 
 Дашко

Примечания